A férfi 50 méteres hátúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon augusztus 1-jén és 2-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtező

Elődöntő

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Elődöntő adatok
Döntő adatok

FH050